Mirko Tedeschi kan verwijzen naar twee Italiaanse wielrenners:
 Mirko Tedeschi (1987)
 Mirko Tedeschi (1989)